Cerval puede referirse a:

Botánica 
 Rhamnus catharticus o cerval, arbusto espinoso de la familia de las ramnáceas.

Lugares

En España 
 Cerval (Orense), localidad del municipio de Amoeiro, en la provincia de Orense.
 Cerval (Lugo), localidad del municipio de Begonte, en la provincia de Lugo.
 El Cerval, localidad del municipio de Almuñécar, en la provincia de Granada.